Сражение при Гренгаме — морское сражение, произошедшее а в Балтийском море около острова Гренгам (южная группа Аландских островов), явилось последним крупным сражением Великой Северной войны.

Предыстория сражения 

Несмотря на ряд тяжёлых поражений на суше и на море, Швеция продолжала уклоняться от подписания мирного договора с Россией, так как такой договор означал бы, что Швеция юридически потеряла бы свою роль ведущей державы в Северной и Восточной Европе. Одновременно, это было бы юридическим закреплением за Россией роли ведущей державы в регионе. Прошедший с мая 1718 по сентябрь 1719 года российско-шведский Аландский конгресс не привёл к заключению мира. Между тем, влиянию Великобритании в Балтийском море угрожал всё увеличивающийся флот России. 

На этом фоне началось сближение Великобритании и Швеции, которые в ноябре 1719 года заключили союз, по условиям которого Георг I, выступая в качестве курфюрста Ганновера, получил шведские Бремен и Верден, уплатив Швеции миллион талеров. Спустя два месяца Георг I уже в качестве английского короля подписал договор со Швецией о мире и союзе. Великобритания также выступила посредником в заключении мирных договоров между Швецией с одной стороны и Пруссией, Данией с — другой. Всё это вело к политической изоляции России, ведь Дания и Пруссия ранее выступали союзниками России в войне против Швеции. Ещё в августе 1719 года Великобритания послала в Балтийское море эскадру адмирала Джона Норриса, с целью уничтожения российского флота, которая в конце октября ушла ни с чем.

После Гангутского сражения Англия, озабоченная возрастанием могущества русской армии, образовала военный альянс со Швецией. Однако демонстративное приближение объединённой англо-шведской эскадры к Ревелю не заставило Петра І искать мира, и эскадра отошла к берегам Швеции. Пётр I, узнав об этом, приказал переместить русский флот от Аландских островов к Гельсингфорсу, а около эскадры оставить несколько лодок для патрулирования. Вскоре одна из этих лодок, попавшая на мель, была захвачена шведами, в результате чего Пётр приказал возвратить флот обратно к Аландским островам.

В 1720 году эскадра под начальством Д. Норриса снова появилась в Балтийском море в составе 18 линейных кораблей, 3 фрегатов и других судов. На российский запрос о том, не собираются ли англичане вредить русским интересам, Д. Норрис ответил, что у него нет таких инструкций. Между тем, Петр I намеревался продолжить самым активным образом использовать флот в целях принуждения Швеции к подписанию мира. 25 апреля 1720 года российская эскадра под началом М. М. Голицина, следуя письмам царя, вышла из Або, взяв курс на Швецию. Имеющиеся у М. М. Голицина силы он разбил на две части, одну из которых под начальством бригадира Менгдена направил в Ботнический залив к Вазе, а с другой в составе 70 галер, 80 лодок, 8 бригантин, с 8000 солдат двинул к Аланду. Эскадра под начальством Менгдена достигла значительных успехов, высадившись на шведском берегу и разорив территорию на 30 верст в глубину, успехи превзошли достигнутых показателей в 1719 г.

26 июля (6 августа) русский флот под командованием Михаила Михайловича Голицына в составе 61 галеры и 29 лодок приблизился к Аландским островам. Разведывательные лодки русских заметили шведскую эскадру между островами Лемланд и Фритсберг. Из-за сильного ветра атаковать её было невозможно, и Голицын принял решение идти к острову Гренгам с целью подготовки хорошей позиции среди шхер.

Бой 
Эскадра под начальством М. М. Голицина добилась ещё больших успехов, когда 27 июля (7 августа) 1720 года заманила шведские силы в составе 1 линейного корабля, 4 фрегатов, 1 галеры и нескольких более мелких судов в залив Гренгам, который был в избытке наполнен подводными камнями и мелями. В таких условиях шведские суда лишились возможности маневрировать.

Когда 27 июля (7 августа) русские корабли приблизились к Гренгаму, флот шведов под командованием К.-Г. Шёблада, имевший 156 орудий, неожиданно снялся с якоря и пошёл на сближение, подвергнув русских массированному обстрелу. Русский флот стал поспешно отступать на мелководье, куда и попали преследующие его шведские корабли. На мелководье более манёвренные русские галеры и лодки перешли в атаку и сумели взять на абордаж 4 фрегата (34-пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн»), после чего оставшаяся часть шведского флота отступила.

В начале сражения 2 шведских фрегата сели на мель и были взяты на абордаж, а 2 других, несмотря на попытку спастись бегством, также были взяты на абордаж. Кроме того, было захвачено в плен 407 офицеров, солдат и матросов, 104 пушки. Только линейный корабль К. Шёблада и несколько мелких судов спаслись бегством, хотя за ними была организована погоня, но всё же, флагманский корабль был повреждён от стрельбы с российских судов. Лишь ухудшение погоды спасло шведские силы от полного пленения. Моральное значение победы усиливалось ещё тем, что битва происходила во время нахождения в Балтийском море британской эскадры, и она не пришла на помощь своим шведским союзникам.

Накал сражения был настолько ожесточённым, что с галер было выпущено 31 506 патронов и 23 971 зарядов картечи. Из 61 галеры, участвующих в битве, 43 галеры получили повреждения различной степени тяжести, только одна, «Вальфиш», серьезные. . Разбитую 30-вёсельную галеру «Вальфиш» сожгли при урочище Фрисбург непосредственно после сражения (предварительно выгрузив все припасы). 

В сентябре 1720 года в Санкт-Петербурге состоялись торжества по случаю победы в Гренгамской битве.

Итоги сражения 
Результатом сражения при Гренгаме стал конец безраздельного шведского влияния на Балтийском море и утверждение на нём России. Битва приблизила заключение Ништадтского мира.

Потери со стороны шведов составили: четыре фрегата- 34-пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн». В плену оказалось 407 шведов, 103 человека были убиты. Потери на русских галерах составили по одним данным, 82 убитых и 246 раненых, по другим данным — 85 убитых (включая 2 офицеров) и 246 раненых.

«…Первый фрегат „Шторфеникс“ в 34 пушки; на нем взято морских офицеров:
Капитан Гансфейр Штроле.
Порутчик Якон Сиверс.
Штурман — 1.
Шхиперов, констапелей и прочих обер служителей морских — 10.
Матросов — 99.
Сухопутных:
Порутчик Ионас Симон.
Лекарей — 2.
Солдат — 25.
Офицерский челядник — 1.
И того взято морских и сухопутных — 141.
Побито:
Морских обер служителей — 2.
Матросов — 3.
Солдат — 1.
Шхипорский челядник — 1.
И того побито — 7.
Всего на оном фрегате взято и побито — 148 человек.
Взято пушек:
12-фунтовых — 2.
8-фунтовых — 20.
3-фунтовых — 12.
И того — 34.
Другий фрегат „Венкер“ в 30 пушек на нем взято людей:
Капитан Абрам Фалкенгрен.
Капитан Поручик Аксель Торквист.
Поручик Дитрих Валмер.
Штирманов, ботсманов и прочих обер служителей морских — 8.
Пушкарей — 4.
Матросов — 63.
Капитанский служитель — 1.
Сухопутных:
Поручик Галер.
Урядников — 2.
Солдат — 16.
И того взято морских и сухопутных — 98.
Побито:
Морских обер служителей — 9.
Матросов — 37.
Солдат — 13.
И того — 59.
Всего на оном фрегате взято и побито — 157 человек.
Взято пушек:
6-фунтовых — 24.
3-фунтовых — 6.
И того — 30.
Третий фрегат „Сискен“ в 22 пушки; на нем взято людей:
Капитан Клас фон Штоуден.
Капитан Ян Сидар.
Поручик Петер Дюсон.
Штыкюнкер — 1.
Шхипоров, штирманов, констапелей, ботсманов и прочих обер служителей
морских — 10.
Волонтиров — 5.
Матросов — 41.
Офицерский служитель — 1.
Сухопутных:
Фелтвебель — 1.
Солдат — 16.
И того взято морских и сухопутных — 78.
Побито:
Ботсманов, штирманов и прочих обер служителей морских — 6.
Матросов — 14.
Солдат — 4.
Плотник — 1.
И того — 25.
Всего на оном фрегате взято и побито — 103 человека.
Пушек взято:
6-фунтовых — 6.
4-фунтовых — 12.
3-фунтовых — 4.
И того — 22.
Четвертый фрегат „Данек Ерн“ 18 пушек; на нем взято морских офицеров:
Поручик Давыд Колве.
Обер служителей морских — 6.
Матросов — 62.
Сухопутных:
Прапорщик Яган фон Гартен.
Капрал — 1.
Солдат — 18.
Барабанщик — 1.
И того взято морских и сухопутных — 90.
Побито:
Штюрман — 1.
Матросов — 8.
Солдат — 2.
Юнк — 1.
И того — 12.
Всего взято и побито — 102 человека.
Взято пушек:
6-фунтовых — 18.
Всего на вышепомянутых 4 фрегатах взято офицеров и прочих морских
служителей, так же и сухопутных — 407.
Убито — 103.
Всего в полон взято и убито — 510 человек.
Пушек разных калибров взято — 104.
На тех же фрегатах взято пушечных ядер, картеч ручных, ядер, пороху,
и прочей аммуниции не малое число».

Память 
 В память побед при Гангуте и при Гренгаме (одержанных в разные годы в один и тот же день — день памяти святого Пантелеимона) была построена в Санкт-Петербурге Пантелеймоновская церковь. В 1914 году по инициативе Императорского Российского военно-исторического общества на фасаде Пантелеимоновской церкви были укреплены мраморные мемориальные доски с перечнем полков, сражавшихся при Гангуте и Гренгаме.
 Была учреждена медаль «За сражение при Гренгаме».
 В здании Пантелеимоновской церкви открыта экспозиция, рассказывающая о сражениях петровского галерного и парусного флота на Балтике, об отваге русских воинов в Северной войне и героизме моряков при обороне полуострова Ханко в начале Великой Отечественной войны.
 В Петербурге на Воскресенской набережной 7 марта 2015 года был открыт бронзовый памятник первому парусному линейному кораблю российского флота «Полтава» — участнику Северной войны. Он был спущен со стапелей Адмиралтейства в июне 1712 года и находился в составе Балтийского флота до окончания Северной войны. На стене постамента памятника высечена надпись «Баталия при Гренгаме» с иллюстрацией боя

В искусстве 
 Гравюра А. Ф. Зубова «Баталия при Гренгаме», 1721 года размещена в сборнике «Петр I. Честь, слава, империя. Труды, артикулы, переписка, мемуары». Из серии «Великие правители». — М.: Эксмо, 2012. — 318 с. В ук"―". соч. Празднование победы при Гренгаме 8 сентября 1721 г. — 321 с.
 Картина Ф.-В. Перро «Сражение при Гренгаме 27 июля 1720 г.» 1841 года размещена в цветной вкладке в книге: Тарле Е. В., Эриксон П. и др. Северная война. Петр I протии Карла XII. — Китай: ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 2009.
 Картина А. П. Боголюбова «Гренгамское морское сражение 27 июля 1720 года» 1866 год. Холст, масло. Размеры 229 х 380.

Литература 
 Костомаров Н. И. «Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Полное издание в одном томе». — М.: Издательство «АЛЬФА-КНИГА», 2010. — 928 c.
 Павленко Н. И. «Петр Великий». — М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. — 578—591 с. Ранее, эта книга называлась «Пётр Первый» и выходила в серии «Жизнь замечательных людей».
 Тарле Е. В. «Русский флот и внешняя политика Петра I». — : Воениздат, 1949. — 71-94 с.

Примечания

Ссылки 

 

Морские сражения России
Морские сражения Швеции
Сражения по алфавиту
Морские сражения Русско-шведских войн
Сражения в Балтийском море
Морские сражения Северной войны
Сражения 1720 года